Kfoury ist der Familienname folgender Personen:
 Basile Kfoury (1794–1859), libanesischer Bischof
 Dionisio Kfoury (1879–1965), syrischer Weihbischof